Denumirea de Radevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Radevo, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven;
 Radevo, un sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna.